Das Damendoppel der Australasian Championships 1926 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Daphne Akhurst und Sylvia Harper. Im Endspiel setzten sich Esna Boyd / Meryl O’Hara Wood gegen Daphne Akhurst / Marjorie Cox mit 6:3, 6:8 und 8:6 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1926